Cyrano de Bergerac oder Cyrano von Bergerac steht für:
 Cyrano de Bergerac (1619–1655), französischer Schriftsteller
 Cyrano de Bergerac (Rostand), Versdrama von Edmond Rostand
 Cyrano de Bergerac, Originaltitel von Der letzte Musketier, Spielfilm von Michael Gordon (1950)
 Cyrano von Bergerac (1922), italienischer Stummfilm von Augusto Genina (1922)
 Cyrano von Bergerac (1990), Spielfilm von Jean-Paul Rappeneau (1990)
 Cyrano de Bergerac (Alfano), Oper von Franco Alfano (1936)
 Cyrano de Bergerac (Tamberg), Oper von Eino Tamberg (1974)
 Cyrano – The Musical, Musical von Koen van Dijk (Buch) und Ad van Dijk (Musik) (1992)

Siehe auch:
 Cyrano